Пюїбего́н, Пюїбеґон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 45 км на північний схід від Тулузи, 26 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 340 осіб у працездатному віці (15-64 років) 269 були активні, 71 — неактивна (показник активності 79,1%, у 1999 році було 72,4%). З 269 активних працювали 242 особи (134 чоловіки та 108 жінок), безробітних було 27 (13 чоловіків та 14 жінок). Серед 71 неактивної 16 осіб було учнями чи студентами, 31 — пенсіонером, 24 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 242 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 640,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пюїбегон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюїбегон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн